William Austin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Austin House (Trumansburg, New York), NRHP-ID 02000798
 William Austin House (Park City, Utah), NRHP-ID 84002226